Puerta es un término que puede referirse a:
 Puerta, apertura en un muro que permite el paso.
 Puerta de la ciudad, una puerta que está o estaba en la muralla de una ciudad.
Para una lista de los diferentes tipos de puerta que incluye una lista de puertas célebres véase :Categoría:Puertas.
 En deporte, meta que el deportista o un objeto deben atravesar para el desarrollo del juego.
 En electrónica, puerta lógica, un dispositivo electrónico que es la expresión física de un operador booleano en la lógica de conmutación.
 En informática, puerta trasera, una secuencia especial dentro del código de programación mediante la cual el programador puede acceder o escapar de un programa en caso de emergencia o contingencia en algún problema.

Apellido 
Puerta es también un apellido que puede referirse a los siguientes personajes:
 Alonso Puerta (1944-), político socialista español. 
 Antonio Puerta (1984-2007), futbolista español.
 Mariano Puerta (1978-), tenista argentino.
 Ramón Puerta (1951-), político argentino.

Otros 
 La Puerta,  desambiguación.